Американски калибър за проводници (American Wire Gauge, AWG) е система за означение на диаметъра на проводници и се използва предимно в Северна Америка. Тази система се използва както за многожични проводници, така и за монолитни (едножични) проводници преди всичко в електротехниката за означаване на сечението на жилото (проводника). Тази система е въведена през 1857 година от фирма Brown & Sharpe.

Произход 
Системата AWG е базирана на метода за производство на проводниците и теловете и изразява броя на стъпките на изтегляне. Тъй като по време на изтеглянето проводникът (телта) се закалява, при една гранична стойност може да се скъса. След повторна термообработка, той може да отново да бъде изтеглян. След всяко изтегляне проводникът става по-тънък и по-дълъг.

Установени са диаметрите за две степени:

Стандартът ASTM B 258 – 02 дефинира съотношенията на диаметрите на два размера, които следват един след друг в размерите на AWG.

 

Оттук се извежда формулата за пресмятане на диаметрите от размера AWG:

 

или съответно:

 

Пресмятането на AWG размера от диаметъра става чрез:

 

При това са възможни и отрицателни стойности на AWG, които се записват като 00 AWG, 000 AWG и 0000 AWG (0,46″).

Многожичните проводници имат спрямо същите по размер AWG едножични проводници един сумарен диаметър с 13% до 14% по-голям размер.

Таблица за AWG-проводници (едножичен проводник) 
След направеното пресмятане по горната формула е следващата таблица.(1 инч = 25,4 mm; 1 kcmil = 0,5067 mm²)

За специфично съпротивление на медта е приета 0,0178 Ω mm²/m.

Често използваните размери са с тъмен шрифт. Дадените като еквивалент от европейски производители заменки са метрични стандартни размери.

Практически правила за използване 
За бързо пресмятане могат да се използват следните правила:
 Двойното увеличаване на диаметъра на проводника намалява размера AWG с 6 единици. Например проводник AWG 26 e с диаметър два пъти по-малък от диаметъра на проводник AWG 20.
 Увеличаването два пъти на сечението на проводника води до намаляването на размера AWG с 3 единици. Например AWG 20 има два пъти по-голямо сечение от AWG 23.

Многожични проводници 
При многожични проводници за еднакви AWG проводници може да има големи разлики в параметрите и разлики спрямо едножилен проводник. Така например има голяма разлика между електрически ефективните сечения за различни типове проводници.

В следващата таблица са представени някои многожични проводници по системата AWG.

Стандарти
Електротехника